Iriki – Città del giappone inglobata dal 2004 nella città di Satsumasendai
10178 Iriki – Asteroidi del sistema solare